Лео Густавович Кауппи (при рождении Кауппинен; 4 февраля 1900 — 1938)  — финский борец, музыкант и автор песен. Самый популярный финско-американский певец 1920-х годов. 

Кауппи родился в Котке, где он и его братья были известными борцами. Первоначально Кауппи не очень интересовался музыкой, но выступал на местных фестивалях в Котке. Он стал моряком и покинул свой корабль в канадской гавани в 1923 году. Позже он переехал в Детройт и в Нью-Йорк в 1924 году. Он и его жена Хильда Найман поселились в Бронксе, и Кауппи начал выступать в финско-американском зале на 126-й улице и в зале Тюён-Темппели на Пятой авеню. 

В 1926 году он начал делать записи для Columbia Records . В основном он пел песни, написанные Тату Пеккариненом и Дж. Альфредом Таннером, , но некоторые из его песен были написаны им самим. Его самым большим успехом стал вальс Мерен ааллот, к которому он написал слова. Пластинка была сделана в декабре 1927 года и была продана тиражом 30 000 штук в США, Канаде и Финляндии. Это был самый успешный альбом Финляндии, пока в 1929 году не был выпущен альбом Туре Ара « Эмма  . Среди других успешных записей Кауппи были Maailman Matti, Kuuliaiset Kottilassa, Emma, Sjöman Andersson и Herra Petteri .  Кауппи сделал свои первые четыре записи с аккордеонистом финского происхождения Вилли Ларсеном, но большая часть его записей была сделана с финско-американским музыкантом Антти Косола и его оркестром.  Всего Кауппи записал 40 песен в период с сентября 1926 г. по март 1931 г. 

Карьера Кауппи закончилась из-за Великой депрессии 1931 года. Вместе с примерно 6 000 американцев финского происхождения он и его жена переехали в Советскую Карелию. Жили в Петрозаводске, где Кауппи работал сварщиком и продолжал петь для местной радиостанции. Когда в 1937 году сталинский террор достиг Карелии, тысячи финнов были арестованы и казнены.  Кауппи был арестован в 1937 году и отправлен в трудовой лагерь в Советском Союзе на 10 лет.  Он умер там в 1938 году.  Хильда Кауппи была арестована в сентябре 1938 года и расстреляна под Петрозаводском.

Источники 

Иммигрировавшие в США из Финляндии
Умершие в 1938 году
Родившиеся в 1900 году
Персоналии:Котка